В 1978/79 годах состоялся 24-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Ноттингем Форест», победивший в финале «Мальмё». «Ноттингем Форест» выбил прежнего обладателя Кубка «Ливерпуль» в первом раунде.

Предварительный раунд 

|}

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1978/79 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1978/79 на сайте RSSSF

1978
Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году